Osoby o tym nazwisku:
 Curt Nyqvist – szwedzki żużlowiec
 Mikael Nyqvist – szwedzki aktor
 Vaadjuv Nyqvist – norweski żeglarz, olimpijczyk
 Veikko Nyqvist – fiński lekkoatleta
  Harry Theodor Nyqvist –  patrz Harry Nyquist, elektronik amerykański